Старых — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Старых, Алексей Алексеевич (1903—1945) — Герой Советского Союза.
 Старых, Владимир Александрович — заместитель директора ФГАУ Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций «Информика», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
 Старых, Виталий Валерьевич (род. 1970) —  российский радио- и телеменеджер, радиоведущий, музыкальный журналист и продюсер.
 Старых, Иван Сергеевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Старых, Ирина Александровна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 Старых, Марина Леонидовна (род. 1952) — советская и российская актриса.
 Старых, Сергей Иванович (род. 1942) — старший тренер-преподаватель по лёгкой атлетике СДЮСШОР № 15 им. В. И. Алексеева г. Шахты, заслуженный тренер России.

Топоним 
 Старых — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области России.